Джо́зеф Ге́нри Хе́йвуд (; апрель 1893 — дата смерти неизвестна), более известный как Джо Хе́йвуд () — английский футболист, фланговый хавбек.

Биография 
Родился в Уэнсбери, Стаффордшир. Выступал за клуб «Хиндли Сентрал». В мае 1913 года перешёл в «Манчестер Юнайтед», где стал запасным хавбеком. Сумма трансфера составила £50. Дебютировал за клуб 22 ноября 1913 года в матче Первого дивизиона против «Шеффилд Юнайтед». В сезоне 1913/14 провёл за клуб 14 матчей, выступая на позиции правого или левого хавбека. В следующем сезоне сыграл свой первый матч только 6 февраля 1915 года. Всего в сезоне 1914/15 сыграл 12 матчей на позициях правого и левого хавбека. Его дальнейшая карьера была прервана войной, по завершении которой он покинул «Манчестер Юнайтед» и начал играть в регби.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»